Below the Belt (sotto la cintura in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Below the Belt – film del 1971 diretto da Bethel Buckalew
 Below the Belt – film del 1980 diretto da Robert Fowler
 Below the Belt – film del 2004 diretto da Robert M. Young
 Below the Belt – ottavo episodio della decima stagione della serie televisiva statunitense NYPD

Musica 
 Below the Belt – album dei Boxer del 1976
 Below the Belt – album dei TKO del 1986
 Below the Belt – album dei Pigface del 1998
 Below the Belt – album dei Danko Jones del 2010